Arnaud Souquet (1992-), footballeur français ;
 Gustave Souquet (1805-1867), photographe français ;
 Lionel Souquet, écrivain ;
 Marcel Souquet (1914-1995), homme politique français ;

Divers 
 Maison Souquet, hôtel parisien ;